Córrego Santa Fé ou é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Santa Fé, Córrego
Santa Fé